Сезон 2009/10 стал для «Боруссии» 34-м в чемпионате Германии и 100-м со дня основания клуба. Второй сезон под руководством Клоппа вышел не хуже, но и не лучше предыдущего. Команда закончила сезон на 5-м месте в чемпионате и вылетела в 1/8 финала кубка страны от Оснабрюка.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

10.900.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

6.250.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Общие убытки:10.900.000

Общая прибыль:6.250.000

Разница:4.650.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2009/2010